Sängkamrater kan avse:

 Sängkamrater (1965) – en amerikansk film från 1965 med originaltiteln Strange Bedfellows
 Sängkamrater (1975) – en svensk film från 1975